«Плохая девочка» () — французская кинодрама 2012 года режиссёра Патрика Миля, экранизация одноимённого бестселлера Жюстин Леви. Исполнительница главной роли Изиа Ижлен была удостоена премии «Сезар» в номинации «самая многообещающая актриса».

Сюжет 

В фильме рассказывается о 25-летней Луизе, которая в течение одного дня узнаёт, что она беременна своим первым ребёнком, её мать серьезно больна раком, а её отец, рок-певец, продолжает контактировать с ней.

В ролях

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы Франции 2012 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы на французском языке